Yakushima – miasto w Japonii
 Yakushima – japońska wyspa